Brieskow-Finkenheerd är en kommun och ort i östra Tyskland, belägen i Landkreis Oder-Spree i förbundslandet Brandenburg, nära floden Oder och 13 km söder om Frankfurt an der Oder.

Kommunen är säte för den gemensamma administrationen för kommunalförbundet Amt Brieskow-Finkenheerd, där även grannkommunerna Gross Lindow, Vogelsang, Wiesenau och Ziltendorf ingår.

Befolkning 

Detaljerade källor anges i Wikimedia Commons..

Kända ortsbor 
 Albrecht von Graefe (1828-1870), ögonläkare och professor vid Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin.

Referenser 

Kommuner och städer i Landkreis Oder-Spree